Изабе́ля Мо́ника Бе́лцик (, родилась 29 ноября 1980 года в Мальборке) — польская волейболистка, связующая клуба «Трефль» и сборной Польши, двукратная чемпионка Европы.

Карьера 
В волейболе с 1997 года. Выступала за команды ШМС (Сосновец), «Энергия-Гедания» (Гданьск), «ПТПС Нафта-Газ» (Пила) и «Мушинянка» (Мушина). Четырежды выигрывала чемпионат Польши в 2008, 2009, 2012 и 2013 годах.

Выступала за все сборные Польши: в 1997 году завоевала бронзовую медаль на юношеском чемпионате Европы, на чемпионате мира среди девушек заняла 7-е место со сборной. В 2003 и 2005 годах на чемпионатах Европы одерживала победу.

Достижения

Клубные 
 Чемпионка Польши среди девушек 1999 года
 Чемпионка Польши: 2007/2008, 2008/2009, 2011/2012, 2012/2013
 Вице-чемпионка Польши: 2005/2006, 2009/2010, 2010/2011
 Бронзовый призёр чемпионата Польши: 2004/2005, 2013/2014
 Обладательница Кубка Польши: 2014/2015
 Обладательница Суперкубка Польши 2009 года
 Финалистка Кубка Европейской конфедерации волейбола: 2014/2015

В сборной

Взрослые соревнования 
 Чемпионка Европы 2003 и 2005 годов
 Бронзовый призёр чемпионата Европы 2009 года
 4-е место на чемпионате Европы 2007 года
 6-е место в мировом Гран-при 2007 года
 8-е место на Кубке мира 2003 года
 Обладательница Кубка Пьемонта 2009 года
 Серебряный призёр Европейских игр 2015 года

Юниорские соревнования 
 Бронзовый призёр чемпионата Европы 1997 года (Словакия)
 Бронзовый призёр европейского молодёжного турнира в Португалии
 5-е место на молодёжном чемпионате мира 1999 года
 7-е место на юниорском чемпионате мира 1997 года

Прочие награды 
 Кавалер Золотого креста Заслуги (награждена 22 ноября 2005 года).
 Лучшая связующая по версии журнала Super Volley: 2005, 2006, 2009

Благотворительная деятельность 
В 2007 году Изабеля вместе с подругами по сборной специально снялась для календаря на 2008 год, средства от продажи его экземпляров пошли на лечение Агаты Мруз.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Изабели Белцик 

Волейболисты Польши
Чемпионы Европы по волейболу